|-
| (26601) 2000 FD1||||26 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26602) 2000 FQ11||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26603) 2000 FT17||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26604) 2000 FO25||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26605) 2000 FS26||||27 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26606) 2000 FH31||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26607) 2000 FA33||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26608) 2000 FZ33||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26609) 2000 FQ34||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26610) 2000 FK39||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26611 Madzlandon||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26612 Sunsetastro||||30 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26613) 2000 GL2||||3 квітня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (26614) 2000 GD4||||5 квітня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (26615) 2000 GV5||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26616) 2000 GG6||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26617) 2000 GV9||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26618 Yixinli||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26619) 2000 GP44||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26620 Yihuali||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26621) 2000 GY57||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26622 Maxwimberley||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26623) 2000 GK82||||8 квітня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (26624) 2000 GX88||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26625) 2000 GY92||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26626) 2000 GZ96||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26627) 2000 GC99||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26628) 2000 GX114||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26629 Цаллер (Zahller)||||12 квітня 2000||Станція Флагстафф військово-морської обсерваторії США||Крістіан Луґінбуль
|-
| (26630) 2000 GH133||||12 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26631) 2000 GE136||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26632) 2000 HS30||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26633) 2000 HS47||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26634 Balasubramanian||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26635) 2000 HC53||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26636) 2000 HX57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26637) 2000 HE82||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26638) 2000 HO88||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26639 Мургаш (Murgas)||||5 травня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| 26640 Бахіль (Bahyl)||||9 травня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (26641) 2000 JT30||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26642 Schlenoff||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26643) 2000 JT59||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26644) 2000 JJ61||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26645) 2000 JJ66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26646) 2000 KG67||||31 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26647) 2000 LT||2000 LT||2 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (26648) 2000 LY7||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26649) 2000 ML6||||30 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26650) 2000 OY20||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26651) 2000 OB45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26652) 2000 QH219||||20 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 26653 Amymeyer||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26654) 2000 RH103||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26655) 2000 SV87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26656 Samarenae||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26657) 2000 SX293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26658) 2000 UN90||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26659 Skirda||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26660 Samahalpern||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26661 Кемпелен (Kempelen)||||27 листопада 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (26662) 2000 WB181||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26663) 2000 XK47||||15 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26664 Jongwon||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26665 Sidjena||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26666 Justinto||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26667 Sherwinwu||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26668 Tonyho||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26669) 2001 BW44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26670) 2001 BC74||||30 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26671 Williamlopes||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26672 Ericabrooke||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26673) 2001 DJ92||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26674) 2001 DB99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26675) 2001 EZ||2001 EZ||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26676) 2001 EZ10||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (26677) 2001 EJ18||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26678) 2001 EN19||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 26679 Thomassilver||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26680 Wangchristi||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26681 Niezgay||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26682 Evanfletcher||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26683) 2001 FM22||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26684) 2001 FZ35||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26685 Khojandi||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26686 Ellenprice||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26687) 2001 FH54||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26688 Wangenevieve||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26689 Smorrison||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26690) 2001 FS57||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26691 Lareegardner||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26692) 2001 FM80||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26693) 2001 FP87||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 26694 Wenxili||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26695) 2001 FC111||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26696 Gechenzhang||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26697) 2001 FJ127||||29 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26698) 2001 FN128||||31 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 26699 Masoncole||||30 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26700) 2001 FD134||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

26600